Le championnat du Groenland de football féminin a été créé en 1987 sous l'égide de la fédération du Groenland de football. Il est organisé tous les ans sur l'année civile. Le tenant du titre est le Grønlands Seminarius Sportklub.

Histoire

Palmarès

Bilan par clubs 

 13 titres : I-69
 10 titres : NÛK
 3 titres : Malamuk
 2 titres : N-48, GSS
 1 titre : Disko-76, S-68, UB-83

Liens externes 
 rsssf

Notes et références 

Compétition de football au Groenland